Hub (Paquistão) — cidade do Balochistão
 Língua huambisa — falada no Peru, cujo código no ISO 639-3 é hub

Comunicações e transportes 
 Hub (aviação comercial) — designação em inglês para um aeroporto utilizado como centro de operações de voos comerciais
 Estação terrena — estação para telecomunicações extraplanetárias e de satélites

Informática 
 Concentrador — aparelho para redes de informática
 Concentrador USB — dispositivo que expande uma porta USB em várias outras

Organizações 
 Universidade Humboldt de Berlim — universidade alemã, cuja sigla em alemão é HUB
 Hub Network — antigo canal de televisão a cabo nos Estados Unidos

Ficção 
 The Hub (Agents of S.H.I.E.L.D.) — episódio da série de televisão Agents of S.H.I.E.L.D., da Marvel Comics
 Questão (DC Comics) — super-herói dos quadrinhos residente da cidade fictícia de Hub City

Desambiguações de siglas